Альберто Буччі (1948—2019) — італійський баскетбольний тренер.
 Ансельмо Буччі (1887—1955) — італійський художник, малювальник, графік, письменник.
 Джордж Буччі (* 1953) — американський баскетболіст і бейсболіст.
 Івано Буччі (* 1986) — сан-маринський спринтер.
 Клемар Буччі (1920—2011) — аргентинський автогонщик, пілот автогоночної серії «Формула-1».
 Лука Буччі (* 1969) — італійський футболіст, воротар. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Майк Буччі (* 1972) — американський борець.
 Марко Буччі (* 1959) — міський голова Генуї з 2017 року.
 Марко Буччі (1960—2013) — італійський дискобол.
 Мауріціо Буччі — італійський дипломат.
 Фабріціо Буччі (* 1979) — італійський актор.
 Флавіо Буччі (1947—2020) — італійський актор, голосовий актор та кінопродюсер.
Італійські прізвища